
Molekulska formula -{C4H4N2}- se može odnositi na:
 Pirimidin
 Pirazin
 Piridazin
 Sukcinonitril